Alain Nobis (1918-1982), un acteur français
 Johann Nobis (1899-1940), objecteur de conscience autrichien
 Tommy Nobis (1943-2017), joueur américain de football américain

Voir aussi 
 
 Prieuré des Nobis
 Fritz Nobis
Homonymie de patronyme germanique